Петрушевич — українське прізвище.

 Петрушевич Антоній Степанович (1821—1913) — львівський філолог, історик, громадський діяч, представник москвофільської течії.
 Петрушевич Євген Омелянович (1863—1940) — український громадсько-політичний діяч, президент Західноукраїнської Народної Республіки.
 Петрушевич Іван (*1875 — †1950) — український письменник, сценарист, перекладач, громадсько-культурний діяч української діаспори в Америці.
  Петрушевич Лев Степанович (1880—1940) — український правник, громадсько-політичний діяч. Небіж Петрушевича Євгена.
 Петрушевич Михайло (1869—1895) — священик УГКЦ, письменник
 Петрушевич Омелян Михайлович (* 1830 — † 8 вересня 1901) — греко-католицький священик, український громадський діяч на Галичині, археолог-аматор, колекціонер.
 Петрушевич Роман Омелянович (1872 — після весни 1940) — український громадський, державний діяч (ЗУНР).
 Петрушевич Степан (1855—1920) — український громадсько-політичний діяч, делегат Української Національної Ради ЗУНР, священик УГКЦ.

Примітки 

Українські прізвища